Unterstellung steht für:

 eine falsche, meist negative Behauptung über eine Sache oder Person:
 Üble Nachrede
 Verleumdung

 Unterordnung einer Sache oder Person unter etwas anderes oder jemand anderen:
 Unterstellung (Bundeswehr), die persönlichen und institutionelle Unterstellung in der Bundeswehr

Siehe auch:

 Subordination
 Insinuation